Cet article présente les résultats détaillés du simple dames de l’édition 2008 du tournoi de Wimbledon qui est disputé du 23 juin au . Ce tournoi de tennis est le troisième de la tournée du Grand Chelem.

Faits marquants 
Venus Williams bat Serena Williams en finale de cette édition ; elle décroche à cette occasion son  du Grand Chelem et le  de sa carrière sur le circuit WTA. C'est la troisième fois que Serena Williams et sa sœur Venus se retrouvent en finale du tournoi.

En demi-finale, les deux protagonistes avaient respectivement battu Elena Dementieva et Zheng Jie, première Chinoise à se hisser en demi-finale d'un tournoi du Grand Chelem.

Parcours

Résultats

Tableau final

Premiers tours

Première partie

Deuxième partie

Troisième partie

Quatrième partie

Confrontations entre compatriotes

Notes et références

Voir aussi

Article connexe 
 Palmarès du simple dames du tournoi de Wimbledon

Lien externe 
  Site officiel du tournoi

2008
Wimbledon Simple dames
Tennis en Angleterre en 2008
Tennis en juin 2008
Tennis en juillet 2008